Charles Grando – poeta francese
 Jure Grando – contadino istriano di Corridico ritenuto un vampiro
 Luis Francisco Grando – calciatore brasiliano
 René Grando – scrittore, giornalista e regista spagnolo